MŽRKL liga za 2014./15. je četrnaesto izdanje Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige. Sudjeluje dvanaest klubova iz sedam država, a ligaški se dio igra u dvije skupine. Prvakom je prvi put u povijesti postala ekipa Umana Reyer iz Venecije.

Sudionici 
  Play Off Happy - Sarajevo
  Čelik - Zenica
  Budućnost Volcano - Podgorica
  Medveščak - Zagreb
  Trešnjevka 2009 - Zagreb
  Umana Reyer - Venecija
  Badel 1862 - Skoplje
  Athlete - Celje
  Grosbasket - Grosuplje
  Triglav - Kranj
  Partizan - Beograd
  Radivoj Korać - Beograd

Ljestvice i rezultati 
 - plasirali se u doigravanje

Ligaški dio

Doigravanje

Četvrtzavršnica

Završni turnir 
Final four igran u Celju 14. i 15. ožujka 2015.

Poveznice 
 MŽRKL
 Hrvatska A-1 liga 2014./15.

Izvori 
 mzrkl.org, MŽRKL 2014./15., raspored i rezultati , pristupljeno 23. travnja 2015.
 eurobasket.com, MŽRKL 2014./15., pristupljeno 23. travnja 2015.
 srbijasport.net, MŽRKL 2014./15., Skupina A, pristupljeno 23. travnja 2015.
 srbijasport.net, MŽRKL 2014./15., Skupina B, pristupljeno 23. travnja 2015.

2014-15